Усаковський Сергій Олександрович (нар. 10 жовтня 1968, Черкаси) — радянський і український футболіст.
 Усаковський Юрій Олександрович (нар. 10 жовтня 1968, Черкаси, Черкаська область, Українська РСР, СРСР) — радянський і український футболіст.